Slab (englisch für „(Stein-)Platte“) steht für:
 Slab, Teil der Unterplatte bei der Plattentektonik, siehe Subduktion#Begriffe und Definitionen

Geographie:
 Slab City, Campingplatz in der Colorado-Wüste, Kalifornien
 Slab City (Wisconsin), Unincorporated Communitie in Shawano County, Wisconsin
 Slab Fork, Nebenfluss des Guyandotte River, West Virginia
 Slab Fork (West Virginia),Unincorporated Communitie in Raleigh County, West Virginia
 Slab Island, Insel im Wilkins-Schelfeis westlich der westantarktischen Alexander-I.-Insel
 Slab Point, Landspitze an der Nordostküste der Livingston-Insel 

SLAB steht für:
 SLAB!, britische Industrial/Alternative Rock Band 

Siehe auch:
 Slab allocator, Verfahren in der Informatik zur Verwaltung von Arbeitsspeicher